Хелен Кейн (), урождённая Хелен Клер Шрёдер (; ) — американская певица и музыкантка, она также снималась в кино и выступала в водевиле. Между 1928 и 1930 годом Хелен записала двадцать два сингла, самыми же известными её песнями были «That’s My Weakness Now» и «I Wanna Be Loved by You», с которой она выступала в конце 1920-х.

Биография

Ранние годы 
Кейн родилась в семье Луиса Шрёдера, сына немецкого иммигранта, который не имел постоянной работы. Её мать, ирландская иммигрантка Эллен Шрёдер (урождённая Диксон), работала в прачечной. В детстве Кейн посещала церковно-приходскую школу святого Ансельма в Бронксе.

Карьера 

К тому времени когда Кейн исполнилось пятнадцать лет, она уже профессионально выступала на сцене и даже успела побывать на гастролях театра «» вместе с Братьями Маркс в их шоу «На балконе» (On the Balcony). В начале 1920-х она выступала в водевиле как певица и танцовщица, а с 1921 года в театре «» на Бродвее. Её первые выступления были в постановке «Звёзды будущего» (Stars of the Future с 1922 по 1924, а после короткое возвращение в 1927). Она также пела на сцене вместе с трио «Сёстры Гамильтон и Фордайс», которые позже стали называться .

Перерыв в карьере у Кейн произошёл в 1927 году, когда играла в мюзикле , который показывали с 3 мая по 11 ноября того же года и который выдержал 174 представления в театре  на Бродвее. Впоследствии , американский композитор, предложил Хелен выступать в театре . Первое выступление Кейн в этом театре на Таймс-сквер стало стартовой точкой её карьеры, она исполняла песню «That’s My Weakness Now», которая быстро нашла отклик в сердцах современных девушек того времени. В 1928 году в мюзикле «Хороший парень» (Good boy) Оскара Хаммерстайна Кейн впервые исполнила песню «I Wanna Be Loved by You», после чего она получила прозвище «Boop-Boop-a-Doop Girl» из-за её детского голоса и исполнения песни скэтом.

Кейн обладала превосходной дикцией, в своих песнях она смешивала несколько модных стилей конца 1920-х. К ним относилось пение скэтом, которое являлось своего рода специфическим способом вокальной джазовой импровизации, а также смешивание пения и речи, то есть речевое пение. Оно было популярным в то время в Веймарской республике в основном в ночных клубах и академической музыке. Кейн записала 22 сингла между 1928 и 1930 годами, а потом, между 1930 и до 1951, ещё четыре и также дублировала вокал песни «I Wanna Be Loved by You» для голоса Дебби Рейнольдс в фильме .

Бетти Буп 

В 1930, по образу Кейн был создан анимационный персонаж Бетти Буп. Кейн подала иск на 250 000 $ на создателей мультфильма, утверждая что персонаж Бетти Буп был основан на её образе и песнях. Хотя это нашло подтверждение, суд решил дело в пользу Макса Флейшера, создателя персонажа, установив, что образ самой Кейн не был оригинален, как и слова её песни «I Wanna Be Loved by You», вокруг которых и развернулись споры.

В кино 
В 1929 году Парамаунт Пикчерз подписали с Кейн контракт на выступление в нескольких мюзиклах за 8 000$ в неделю (сумма примерно равная 160 000$ в 2009 году).

Несмотря на то, что Кейн никогда не играла главных ролей в фильмах (за исключением фильма «Dangerous Nan McGrew»), она была настолько популярна, что во время премьеры фильма «Sweetie» в Нью-Йорке её имя было помещено в заголовках афиш, хотя главную роль играла не она, а Нэнси Кэрролл. В начальных титрах к «Pointed Heels», её имя указано заглавными буквами на одной строке вместе с Уильямом Пауэллом и чуть ниже Фэй Рэй, имена же остальных актёров указаны мелкими буквами снизу.

Поздние годы 
С началом Великой депрессии с ярким миром флэпперов было покончено, поскольку свойственная флэпперам установка на гедонизм и личностную самореализацию стала неактуальной в эти тяжёлые годы. Кейн имела большой успех среди публики именно этой среды, а с концом флэпперства она утратила былую популярность. В 1933 году её пригласили играть в мюзикле «Загадочная леди» (Shady Lady), также в 1930-е она выступала в различных ночных клубах и театрах. Тем не менее, после 1931 года она потеряла благосклонность кинематографистов, которые теперь выбирали других актрис для своих мюзиклов и театральных постановок.

В 1950 она дублировала Дебби Рейнольдс во время исполнения той песни «I Wanna Be Loved by You» в биографическом фильме Берта Кальмара и Гарри Руби «Три маленьких слова», однако она не была указана в титрах. В 1950-х и 1960-х она также появлялась в нескольких телевизионных шоу, главным образом в «Шоу Эда Салливана», хотя она также выступала в «» и в «». Последнее выступление Кейн на публике было в «Шоу Эда Салливана» в День святого Патрика в 1965 году.

Кейн боролась с раком молочной железы более десяти лет. В 1956 ей была сделана операция в Мемориальном госпитале.

Хелен Кейн умерла 26 сентября 1966 года в своей квартире в районе Джексон Хайтс в Квинсе. Она была похоронена на .

Личная жизнь 
В ноябре 1924 Хелен Шрёдер вышла замуж за Джозефа Кейна и взяла его фамилию, под которой впоследствии и стала известна. Брак закончился 1928, а в декабре 1932 Хелен уехала в Мексику чтобы окончательно его расторгнуть. В феврале 1933 она вышла замуж за актёра Макс Хоффмана Младшего. После шести месяцев брака он бросил её и Хелен подала на развод, который был завершён в мае 1935 года. В 1939 году она вышла замуж за Дэна Хили, с которым она работала в мюзикле «Хороший парень» в 1928. Они открыли свой ресторан в Нью-Йорке, который назвали «Грилль Хили» (Healy’s Grill). Замужем за Дэном Хелен оставалась до конца своей жизни, детей у них не было.

Фильмография

Дискография 

Даты выпуска песен взяты с CD «Helen Kane — Great Original Performances — 1928 to 1930 (RPCD 323)»

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 New York Times, Helen Kane Dead; Boop-A-Doop Girl; 27 сентября, 1966, стр. 47.
 Helen Kane: The Original Boop-Boop-a-Doop Girl

Ссылки 

 
 
 Хелен Кейн на сайте Hollywood.com
 Хелен Кейн на сайте Allstars

Актрисы мюзиклов США
Актрисы озвучивания США
Поп-вокалисты США